La nazionale Under-23 di pallavolo femminile dell'Egitto è una squadra africana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dell'Egitto con un'età inferiore di 23 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Egitto.

Rosa

Risultati

Campionato mondiale Under-23

Campionato africano Under-23

Collegamenti esterni
 

 U-23
Egitto
Pallavolo Under-23